Air Europe ist der Name dreier ehemaliger Fluggesellschaften, die gemeinsam die Airlines of Europe Group bildeten:

 Air Europe (Großbritannien) (1978–1991)
 Air Europe (Italien) (1989–2008)
 Air Europe (Norwegen) (1989–1991)

Siehe auch
 Air Europa, eine aktive spanische Fluggesellschaft